Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо Пуерто има више значења:

 Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо Пуерто (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо Пуерто (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Кариљо Пуерто, Кариљо Пуерто (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику